Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internazionali BNL d'Italia  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michaëlla Krajicek (ultimo turno)
 Aravane Rezaï (Qualificata)
 Assente
 Elena Vesnina (primo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (ultimo turno)
 Kateryna Bondarenko (Qualificata)
 Aiko Nakamura (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (ultimo turno)

 Zi Yan (primo turno)
 Tamira Paszek (Qualificata)
 Catalina Castaño (Qualificata)
 Sun Tiantian (Qualificata)
 Sara Errani (primo turno)
 Karolina Šprem (Qualificata)
 Sophie Ferguson (primo turno)
 Juliana Fedak (ultimo turno)

Qualificati 

 Tamira Paszek
 Aravane Rezaï
 Galina Voskoboeva
 Catalina Castaño

 Karolina Šprem
 Kateryna Bondarenko
 Zi Yan
 Sun Tiantian

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2007